Соревнования по волейболу на Играх XVIII Олимпиады в Токио проходили с 11 по 23 октября 1964 года с участием 10 мужских и 6 женских команд. Чемпионский титул у мужчин выиграла сборная СССР, у женщин — сборная Японии.

Команды-участницы

Женщины 
 Япония — страна-организатор;
 СССР, Польша — по итогам чемпионата мира 1962 года;
 Румыния — по итогам чемпионата Европы 1963 года;
 США — по итогам Панамериканских игр 1963 года (вместо отказавшейся от участия Бразилии);
 Южная Корея — по итогам азиатской олимпийской квалификации (вместо отказавшейся от участия КНДР);

Мужчины 
 Япония — страна-организатор;
 СССР, Чехословакия, Румыния — по итогам чемпионата мира 1962 года;
 Венгрия — по итогам чемпионата Европы 1963 года;
 Бразилия, США — по итогам Панамериканских игр 1963 года;
 Южная Корея — по итогам азиатской олимпийской квалификации;
 Нидерланды — по итогам олимпийской квалификации;
 Болгария — по итогам чемпионата мира 1962 года (вместо отказавшейся от участия сборной ОАР).

Квалификация 
.

Медалисты

Женский турнир 
Судьба золотой медали решалась в последней игре между сборными СССР и Японии, в которой уверенную победу одержали хозяйки Олимпиады. Сборная Японии целиком состояла из игроков легендарной команды «Нитибо», представлявшей одноимённую текстильную фирму, в которой работали волейболистки и тренер Хиробуми Даймацу, отличавшийся сверхжёсткими требованиями к своим подопечным. Проиграв советским волейболисткам финал чемпионата мира-1960 (1:3), эта команда впоследствии в течение восьми лет не знала поражений, и даже проигрыш одной партии в игре с Польшей воспринимался как сенсация. 
Польские волейболистки также в последний день турнира провели ключевой матч против Румынии, победа в котором позволила им стать бронзовым призёром первого олимпийского турнира.

 11 октября

 12 октября

 13 октября

 14 октября

 15 октября

 17 октября

 18 октября

 19 октября

 21 октября

 22 октября

 23 октября

Мужской турнир 
Мужской волейбольный турнир Олимпиады в Токио оказался одним из самых напряжённых в истории. Уже в первый игровой день состоялся матч между действующими чемпионом мира и чемпионом Европы — соответственно сборными СССР и Румынии. Советская команда одержала убедительную по счёту победу, хотя матч складывался очень нервно — в первой партии при счёте 7:7 сборная СССР потеряла 10 подач кряду, но всё-таки смогла переломить ход игры; во второй партии отыгралась со счёта 9:10. Ещё один принципиальный поединок состоялся 18 октября, когда подопечные Юрия Клещёва обыграли в пяти партиях сборную Чехословакии. На следующий день сборная СССР уступила команде Японии, что позволило хозяевам соревнований занять 3-е место. Для чехословацкой же команды поражение 2:3 от будущих олимпийских чемпионов осталось единственным, но из-за худшего соотношения партий они были вынуждены довольствоваться «серебром».

 1-й тур. 13 октября

 2-й тур. 14 октября

 3-й тур. 15 октября

 4-й тур. 17 октября

 5-й тур. 18 октября

 6-й тур. 19 октября

 7-й тур. 21 октября

 8-й тур. 22 октября

 9-й тур. 23 октября

Итоги

Положение команд

Женщины

Мужчины

Ссылки 
 Официальный олимпийский отчёт 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1964) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1964) 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1964
1964 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии